Maria van Aragón en Castilië (Córdoba, 29 juni 1482 — Lissabon, 7 maart 1517) was koningin van Portugal.

Maria van Aragón werd de tweede vrouw van koning Emanuel I van Portugal, nadat haar zus, Isabel tijdens de bevalling van haar zoon Miguel overleed.

Ze was een dochter van De Katholieke Koningen Isabella I van Castilië en Ferdinand II van Aragón, en had vier broers en zussen:
 Johanna van Castilië, bekend onder de bijnaam Johanna de Waanzinnige (in het Spaans: Juana la Loca), gehuwd met Philips de Schone
 Catharina van Aragon, eerste echtgenote van Hendrik VIII van Engeland
 Johan van Aragón en Castilië (1478-1497)
 Isabella van Asturië (1470-1498)

Omdat Maria's zus, Johanna van Aragón, was getrouwd met Filips I van Castilië, was het voor Emanuel I bijna onmogelijk dat een zoon uit dit huwelijk aanspraak zou kunnen maken op de troon van Castilië en Aragon.

Maria stierf in 1517 op 35-jarige leeftijd, volgens de overlevering aan natuurlijke oorzaken. De graftombe is terug te vinden in het klooster van Belém in Portugal.

Kinderen 
 Johan III van Portugal (1502-1557)
 Isabella van Portugal (1503-1539), in 1526 gehuwd met Karel V
 Beatrix (31 december 1504 - 1538), in 1521 gehuwd met Karel III van Savoye
 Lodewijk (1506-1555)
 Ferdinand (1507-1534)
 Alfons (1509-1540)
 Maria (1511-1513)
 Hendrik van Portugal (1512-1580)
 Eduard (1515-1540), gehuwd met Elisabeth van Bragança
 Anton (1516-1516).

Voorouders 

Partner van de koning van Portugal
Huis Trastámara
Persoon in de 15e eeuw
Aragón, M